Ормигас има више значења:

 Ормигас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ормигас, Ел Новента и Дос (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику